Змагання з дзюдо серед чоловіків у ваговій категорії до 60 кг на Чемпіонаті світу з дзюдо 2018 відбулись 20 вересня у Баку (Азербайджан).

Медалісти

Результати

Фінал

Втішний раунд

Татамі A
Попередній раунд

Татамі B
Попередній раунд

Татамі C
Попередній раунд

Татамі D
Попередній раунд

Посилання 
Жеребкування

чоловіки, до 60 кг